Heimatschutzgesetz steht für:
 allgemein Gesetze zum Schutz von Kulturgut, siehe Denkmalschutz

dem Namen nach:
 Gesetz zum Schutze von Kunst-, Kultur- und Naturdenkmalen (Heimatschutzgesetz 1934) in Deutschland
 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) in der Schweiz

Siehe auch:
 Denkmalschutzgesetz
 Heimatschutz